tuš, vrst vodene boje, tehnika crtanja i crtež u toj tehnici
 tuš, kratak svečan glazbeni pozdrav
 tuš, vrsta pobjede u hrvanju
 tuš, dio kupaoničke instalacije
 (neželjen dvostruki) sudar kugala u biljaru